Torre del Gallo – torre di Firenze
 Torre del Gallo – torre di Portoferraio
 Torre del Gallo – torre di Taranto